Arthur Henry Gooden (1879-1971), scénariste britannique ;
 Drew Gooden (1981-), basketteur américain ;
 Dwight Gooden (1964-), lanceur de baseball américain ;
  (1934-), chanteur américain (The Impressions) ;
 Tavares Gooden (1984-), joueur de foot US américain ;
 Dave Angel, né David Angelico Nicholas Gooden (1966-), disc jockey et  producteur de musique électronique anglais ;
 Monie Love, née Simone Gooden (1970-), chanteuse et animatrice de radio britannique ;
 Roxanne Shanté, née Lolita Shanté Gooden (1969-), artiste de hip-hop américaine.